Bottazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Bottazzi (1867–1941), italienischer Physiologe
 Maria Elena Bottazzi (* 1966), honduranisch-italienisch-amerikanische Mikrobiologin
 Mario Bottazzi (* 1950), österreichischer Schauspieler italienischer Abstammung
 Guillaume Bottazzi (* 1971), französischer Künstler